Patrizius  ist der Name folgender Personen:
 eine Variante des Namens Patricius, siehe Patricius (Vorname)
 Patrick von Irland (4./5. Jh.), Heiliger, Missionar, Patron Irlands
 Patrizius (Sänger), eig. Walter Leykauf (* 1942),  deutscher Musiker, Musikverleger und Moderator

Siehe auch: 
 Patricius (Begriffsklärung)
 Sankt Patrizius